Hillardt ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Stenzinger-Hillardt (1840–1913), österreichische Publizistin und Herausgeberin
 Michael Hillardt (1961), australischer Mittelstreckenläufer

Siehe auch:
 Hillard